Grévy est un nom de famille porté par :

 Jules Grévy (1807-1891), homme d'État, président de la République française ;
 Paul Grévy (1820-1914), polytechnicien, général et sénateur, frère du précédent ;
 Albert Grévy (1823-1899), avocat, Député de 1871 à 1880, Sénateur inamovible de 1880 à 1899, Gouverneur de l'Algérie de 1879 à 1881, frère du précédent.